El nombre Jorge Delgado puede referirse a:

 Jorge Delgado Caballero (2002-), futbolista español;
 Jorge Delgado Panchana (1954-), ex-nadador ecuatoriano.